Lourinia är ett släkte av kräftdjur. Lourinia ingår i familjen Louriniidae. 

Lourinia är enda släktet i familjen Louriniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Lourinia